Giovanni Cattaneo – militare e politico italiano
 Giovanni Cattaneo – scrittore italiano 
 Giovanni Battista Cattaneo, conosciuto anche come Giambattista Cattaneo – religioso italiano
 Giovanni Battista Della Volta Cattaneo – politico e diplomatico della Repubblica di Genova
 Giovanni Maria Cattaneo – erudito italiano 
 Giovanni Battista Cattaneo Lasagna – politico e diplomatico della Repubblica di Genova
Giovanni Cattaneo – calciatore italiano
Giovanni Cattaneo – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare